Карлсбад 1929 — 4-й международный шахматный турнир проходил с 20 июля по 28 августа.

Всеобщий интерес вызвало выступление В. Менчик: она не только набрала 3 очка против ведущих шахматистов мира, но и имела лучшие позиции против М. Эйве, К. Трейбала, Э. Колле, М. Видмара и Р. Шпильмана, которые не сумела реализовать лишь из-за нехватки опыта.

Таблица

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com

1929 год в шахматах
Карлсбад (шахматный турнир)
1929 год в Чехословакии
Июль 1929 года
Август 1929 года
Международные соревнования по шахматам в Чехословакии